Drie verschillende bergen op IJsland dragen de naam Snæfell (= sneeuwberg).

 De eerste is een vulkaan die onder een gletsjer op het schiereiland Snæfellsnes ligt: de Snæfellsjökull in het gelijknamige nationaal park.
 De tweede is een uitgedoofde vulkaan in het oosten van IJsland. Deze berg is met zijn 1833 meter de op een na hoogste (solitaire) berg van IJsland. De hoogste berg is de Hvannadalshnúkur (2110 m) die onder de Vatnajökull in het  Nationaal park Vatnajökull verscholen ligt.
 De derde is een berg van 1383 meter hoog op ongeveer 35 km ten noordoosten van de Hvannadalshnúkur. Deze is ook bedekt door de Vatnajökull.

Vulkaan in IJsland
Berg in IJsland